Provincia de Cercado puede referirse a:

 Provincia de Cercado (Beni)
 Provincia de Cercado (Cochabamba)
 Provincia de Cercado (Oruro)
 Provincia de Cercado (Tarija)